Peterhof – una delle regge dello zar nei dintorni di San Pietroburgo
 Peterhof – città russa
 13923 Peterhof – asteroide del sistema solare